Hit parade, classifica musicale dei dischi, dei film o dei libri più venduti, può significare anche:

Editoria 
 Hit Parader – rivista musicale statunitense.

Musica 
 Hit Parade – casa discografica cilena.
 The Hit Parade – album dei Puffy AmiYumi del 2002.

Radio 
 Hit parade – programma radiofonico trasmesso dalla Rai dal 1967 al 1976, condotto da Lelio Luttazzi.
 Hit Parade Eurosonic – programma radiofonico di Rai Radio 2.